HSP kan syfta på:

 HSP – en sjukdom som oftast drabbar pojkar men också flickor 3-10 år, se Henoch-Schönleins purpura
 HSP – ett karaktärsdrag, se Högkänslighet (Highly sensitive person)
 HSP – ett nationalkonservativt politiskt parti Hrvatska stranka rava i Kroatien, se Kroatiska rättspartiet
 HSP – en samtidig förstoring av både levern (hepatomegali) och mjälten (splenomegali), se Hepatosplenomegali